Natrijum vanadat se može odnositi na:

 Natrijum metavanadat (natrijum trioksovanadat(V)), NaVO3
 Natrijum ortovanadat (natrijum tetraoksovanadat(V)), Na3VO4
 Natrijum dekavanadat, Na6V10O28